

Сарибулак — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Сарибулак — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Сарибулак — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Сарибулак — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Сарибулак — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Сарибулак — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Сарибулак — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Сарибулак — село, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область
 Сарибулак — село, Кордайський район, Жамбильська область
 Сарибулак — село, Шетський район, Карагандинська область